Loški potok ali Loški Potok je lahko:

Vodotok 

 Loški potok (potok) - potok pri Litiji
 Loški potok (Sava) - potok pri Sevnici
 Loški potok (Travnik) - potok, ki teče (vijuga) po Travniškem polju skozi vas Travnik, Loški potok v Občini Loški Potok

Pokrajina 

Loški potok (pokrajina) - pokrajina na jugu Slovenije (tudi Potočanska planota) na meji s Hrvaško, po kateri se imenujeta spodaj omenjeni naselji in občina

Naselje 

 Hrib - Loški Potok
 Srednja vas - Loški Potok

Občina 
 Občina Loški Potok